Olešnice est un toponyme qui peut désigner :

Olešnice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Olešnice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Olešnice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Olešnice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Olešnice, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Olešnice v Orlických horách, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Dolní Olešnice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Horní Olešnice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Levínská Olešnice, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Lhota u Olešnice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Zlatá Olešnice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Zlatá Olešnice, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie